

Personen 
Braziliaanse voetballers, bijgenaamd Dida:
 Nélson de Jesús Silva (1973), keeper
 Edvaldo Alves de Santa Rosa (1934-2002), spits
 Eduardo Gabriel dos Santos Filho (1979), rechtsback
 Marco Aurélio Morais dos Santos (1965), linkervleugelverdediger

Atleet:
Bonsa Dida (1995), Ethiopisch langeafstandsloper

Geografie 
Dida (bos), een beschermd bosgebied in Burkina Faso
Dida (rivier in Indonesië), rivier in West-Papoea, een provincie van Indonesië
Dida (rivier in Ghana)

Overige 
Dida (volk), een etnische groep in Ivoorkust, in West-Afrika
Dida (taal), de taal van dit volk
Dida (geslacht), een vlindergeslacht
Dida (Joan Baez) lied uit 1974 van Joan Baez